8-й танковый корпус — оперативно-тактическое воинское соединение (объединение) Вооружённых cил СССР.

Сокращённое наименование — 8 тк.

История 
Сформирован на основании директивы НКО СССР № 724485 от 15 апреля 1942 года, в период с 2 по 6 мая 1942 года в составе 25-й, 31-й, 93-й танковых и 8-й мотострелковой бригад, а также других корпусных частей и подразделений.
1 июня 1942 года в состав корпуса была включена 101-я подвижная ремонтная база, 1 июля 1942 г. — 8-я отдельная автотранспортная рота подвоза ГСМ, 1 сентября 1942 г. — 106-я подвижная ремонтная база.
Формировали корпус: командир — генерал-майор т/в М. Д. Соломатин, начальник штаба — генерал-майор т/в В. В. Бутков, и военный комиссар — полковой комиссар А. В. Шклярук.

Боевой путь 
Период вхождения в действующую армию с 10.05.1942 по 14.09.1942.

С 30.07.1942 года по 23.08.1942 года принял участие Ржевско-Сычевская наступательная операция в составе Западного фронта.

К исходу 8 августа 1942 года (суббота) обозначился успех и на участке соседнего 8-го танкового корпуса. Совместно с главными силами 251-й стрелковой дивизии его 93-я танковая и 8-я мотострелковая бригады подошли к восточному берегу Вазузы, прижав противника к реке, а их левофланговые подразделения начали переправляться на западный берег.

На основании директивы НКО СССР № 11044780 от 17 сентября 1942 года расформирован и обращён на формирование 3-го механизированного корпуса 2-го формирования, войну закончил как 8-й гвардейский механизированный Прикарпатско-Берлинский Краснознамённый ордена Суворова корпус.

Состав корпуса 
 Управление корпуса
 25-я танковая бригада
 31-я танковая бригада
 93-я танковая бригада
 8-я мотострелковая бригада
Корпусные части
 8-я отдельная автотранспортная рота подвоза ГСМ
 101-я подвижная ремонтная база
 106-я подвижная ремонтная база

Подчинение 
 В составе Западного фронта и 20-й армии.

Командование корпуса

Командиры 
 Соломатин, Михаил Дмитриевич (19.04.1942 — 08.09.1942), генерал-майор танковых войск;
 Бутков, Василий Васильевич (08.09.1942 — 14.09.1942), генерал-майор танковых войск

Военный комиссар 
 Шклярук, Андрей Васильевич (22.04.1942 — 15.09.1942), полковой комиссар, с 3.06.1942 бригадный комиссар

Начальники штаба 
 Бутков Василий Васильевич (19.04.1942 — 08.09.1942), генерал-майор танковых войск

Отличившиеся воины

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 Великая Отечественная война 1941—1945 гг.: Действующая армия. — М.: Animi Fortitudo, Кучково ноле, 2005.

Ссылки 
 Боевой состав Советской Армии 1941—1945
 Командный состав РККА и РКВМФ в 1941—1945 годах
 
 
 
 

Танковые корпуса СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1942 году